Philaenus — род полужесткокрылых насекомых из семейства цикад-пенниц.

Описание 
Вершина эдеагуса с тремя парами отростков. Генитальные пластинки без бокового зубца.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Пенницы
Роды полужесткокрылых